Andreani oder Andréani ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Andreani (1879–1960), italienischer Turner
 Andrea Andreani (1540–~1620), italienischer Kupferstecher und Formschneider
 Nicolas Andréani (* 1984), französischer Voltigierer
 Pierangelo Andreani (* 1947), italienischer Fahrzeugdesigner

Andreani bezeichnet:
 Andreani (Postunternehmen), argentinischer privater Postdienstleister

Siehe auch:
 Andriani